Санта Фабиола има више значења:

 Санта Фабиола (Салвадор Ескаланте), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Санта Фабиола (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику